Battle of the Bands (wedstrijd), een wedstrijd of talentenjacht specifiek voor bands
Battle of the Bands (televisiefilm), een film gebaseerd op de serie The Naked Brothers Band
Battle of the Bands (videospel), een spel voor de Nintendo Wii
The Turtles Present the Battle of the Bands, een album van The Turtles.